Eduardo Suárez es el nombre de varias personas:

 Eduardo Suárez Aránzolo (1894-1976), Secretario de Hacienda y jurista mexicano;
 Eduardo Suárez Castellot (1971-), productor de TV mexicano;
 Eduardo Suárez Morales (n/d), político comunista español fusilado por los sublevados al inicio de la Guerra Civil Española;
 Eduardo Suárez (años 1960-), periodista y productor de TV cubano.